— японский астроном и первооткрыватель астероидов, работающий в посёлке Кумакоген в префектура Эхиме. В период с 1994 по 2002 год в Кумакогенской обсерватории им было обнаружено в общей сложности 109 астероидов. А его оценки величины магнитуды малых тел имеют особенно высокое качество и служат эталоном в анализе астрометрических данных.

Один из открытых им астероидов  Акимаса Накамура назвал в честь своей любимой бейсбольной команды Hiroshima Toyo Carp.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Масанори Такэиси
 Фумиаки Уто
 Хироси Абэ

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов